El nombre Joaquín Ballester puede referirse a:

 Joaquín Ballester (1740-1808), grabador español;
 Joaquín Ballester Lloret (1865-1951), abogado español y figura del catolicismo político y social valenciano;
 Joaquín Ballester Sanz (1961-), político español - presidente nacional de Unión Valenciana;